И́горь Ми́нин:
 Минин, Игорь Анатольевич (1955—2017) — российский скульптор, Заслуженный художник РФ.